

Langue 
Le  est une môn-khmer parlée au Laos.

Arts martiaux 
Le Hung-gar (en cantonais) ou Hongjia (en mandarin) est un art martial chinois (un style de wushu gong fu). Hung-gar (洪家) signifie « famille Hong ». 
La Hung Ga Ban est l'équipe de cascadeurs de Sammo Hung.

Musique 
Hung Up est une chanson dance-pop sortie en 2005, écrite par Madonna et composée par Stuart Price, Benny Andersson et Björn Ulvaeus.

Personnalités 

Hùng Vương, roi du Vietnam.
Sammo Hung (洪金宝 - pinyin: hóng jīn bǎo -) ( à Hong Kong - ) est un acteur, réalisateur, chorégraphe et producteur chinois.

Hung peut également être un nom personnel, par exemple dans le nom de :
José Lai Hung-Seng (1946-), évêque catholique romain de Macao et second évêque chinois.
Ri Hung-ryong (1988-), footballeur nord-coréen.

Œuvres 

 Hung, une série télévisée américaine  diffusée entre 2009 et 2011 sur HBO.
 Hung, est un novel de Dean R. Koontz.
 Hung, court-métrage 2005 de Guinevere Turner.
Patronyme chinois